Джоель МакКіннон Міллер — американський актор, який проживає у Лос-Анджелесі з 1991 року, відомий за роллю Дона Ембрі у серіалі HBO, «Велике кохання» та ролі Детектива Скаллі у серіалі Бруклін 9-9.

Життя і кар'єра 
Міллер, уродженець Рокфорда, штат Міннесота, ходив на  уроки співу в юності і пізніше навчався в Університеті штату Міннесота Дулут, де він вивчав театр.

Фільмографія

Посилання 
 Джоель МакКіннон Міллер на сайті IMDb

Кіноактори США
Уродженці Міннесоти